Pedro Luís Pereira de Sousa
 Pedro Luís Correia e Castro
 Pedro Luís e a Parede
 Pedro Luís (cantor) - Vocalista e líder da banda Pedro Luís e a Parede

Desambiguações de antropônimos